Louis  de Hongrie (1326 - 1382) ;
 Louis  de Hongrie (1506 - 1526).